Kornis-kastély (Szerep)
 Kornis-kastély (Tiszavasvári)
 Kornis-kastély (Szentbenedek)